Vicente Cantatore (1935 - 2021),  joueur et entraîneur argentin de football ;
 Vincenzo Cantatore (1971 -),  boxeur italien.